Илья Бозоляц (; род. 2 августа 1985 года в Александроваце, СФРЮ) — сербский профессиональный теннисист. Финалист Кубка Дэвиса (2013) в составе национальной сборной Сербии. Завершил карьеру в 2018 году (в одиночном разряде — в 2015 году).

Общая информация 
Илья в теннисе с пяти лет. Серб известен своей любовью к различного рода банданам и солнцезащитным очкам, которые он зачастую носит и в пасмурную погоду и в зале.

Бозоляца отличает необычный стиль игры: часто меняя рабочую руку он наносит удары справа при двуручной хвате ракетки, а слева — при одноручном. Илья обладает сильной подачей (личный рекорд скорости подачи — 229 км/ч). Серб имеет достаточно слабое здоровье: не раз ему приходилось пропускать длительные отрезки сезона из-за проблем со спиной. Именно эта травма и ухудшила подачу серба, но он по-прежнему имеет возможность вводить мяч в игру со скорость за 200 км/ч.

Спортивная карьера

2006 
В январе он провел свой лучший турнир на уровне основной серии ATP: в Загребе он последовательно обыграл Дуди Селу, Даниэле Браччали и Фелисиано Лопеса (тогдашнего № 34 в мире), чтобы уступить в четвертьфинале прогрессирующему соотечественнику Новаку Джоковичу.

2008 
В июне Бозоляц вошел в основную сетку Уимблдона несмотря на проигрыш в финальном раунде отбора, где переиграл Ника Монро и Роберта Смица, а уступил Стефано Гальвани. В основном турнире Бозоляц сначала победил австралийца Криса Гуччоне — 3-6 6-4 6-4 6-3, а затем уступил французу Марку Жикелю в пяти сетах.

2010 
Дошел до второго круга Уимблдонского турнира, где в равной борьбе уступил многократному чемпиону турнира Роджеру Федереру 3-6 7-64 4-6 6-75 и помимо 31 эйса показал такжетеннис, который похвалил и победитель.

2013 
В четвертьфинале Кубка Дэвиса против сборной США вместе с Ненадом Зимоничем выиграли парную встречу у тогдашней сильнейшей пары мира — близнецов Боба и Майка Брайанов со счетом 7-65 7-61 5-7 4-6 15-13, внеся свой вклад в выход европейцев в следующую стадию.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (25)

Победы (13)

Поражения (12)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (22)

Победы (13)

Поражения (9)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Теннисисты Югославии
Теннисисты Сербии и Черногории
Теннисисты Сербии